Tischler Patrik (Budapest, 1991. július 30. –) többszörös magyar utánpótlás válogatott, kétlábas labdarúgó, posztját tekintve csatár, a Budafoki MTE játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A 2008–09-es szezonban debütált az MTK-ban. 17 évesen megszerezte pályafutása első gólját Magyar Kupa-mérkőzésen. A 2013–14-es idényben a Puskás Akadémia szerződtette, ahol 2 és fél szezont töltött el. 2016. január 16-án kölcsönben a Videotonhoz került.

Újpest 
2017. június 15-én a lila-fehér klub játékosa lett.  A fővárosi klubnál az első szezonban 27 mérkőzésen 4 gólt szerzett a bajnokságban. A Magyar Kupa 2017–2018-as győztese lett.

Kisvárda 
A 2019–20-as idényben a Kisvárdához igazolt, ahol 26 bajnoki mérkőzésen 5 gólt szerzett.

Debrecen 
2020-ben az NB II-ben érdekelt Debrecenhez igazolt. 31 mérkőzésen 10 gólt szerzett, csapata feljutott az NB I-be.

Budafoki MTE

A válogatottban 
2009 óta tagja a különböző korosztályos válogatottaknak. Előbb az U19-es csapatban, majd 2010-2013-ig az U21-es gárdában szerepelt.

Statisztika

Klubcsapatokban 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. május 15.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokkal 
  Puskás Akadémia
 NB II bajnok: 2016–17
  Újpest FC
 Magyar kupagyőztes: 2017–18
  Debreceni VSC
 NB II bajnok: 2020–21

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az MTK labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A DVSC labdarúgói
Budapesten született személyek
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói